Зак Сантьяго (англ. Zak Santiago; род. 3 января 1981, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада) — канадский актёр и ди-джей.

Биография и карьера 
Зак Сантьяго родился в 1981 году в Ванкувере. С детства занимался игрой на фортепиано и танцами, посещал актёрскую школу. Прежде чем стать актёром, работал ди-джеем в клубах.

В 2016 был ведущим на церемонии вручения премии «Лео», он также стал её лауреатом в 2004 и был номинирован в 2006 и 2013.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады
Киноактёры Канады